Bizantinsko-perzijska vojna je lahko:
 Prva bizantinsko-perzijska vojna (527-562)
 Druga bizantinsko-perzijska vojna (611-628)